Bena prasinana är en fjärilsart som beskrevs av Carl von Linné 1758. Bena prasinana ingår i släktet Bena och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trågspinnare
prasinana